Aleksa Šantić (1868–1924) boszniai szerb költő
 Aleksa Šantić (1990–1992) tévésorozat a szerb költőről
 Aleksa Šantić település Szerbiában, magyar neve Babapuszta